Подлесно-Новосельское сельское поселение — муниципальное образование в западной части Севского района Брянской области. Административный центр — деревня Подлесные Новосёлки.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Первомайского, Подывотского и Световского сельсоветов.

Территория сельского поселения прилегает к государственной границе России; здесь действует режим пограничной зоны.

Население

Населённые пункты

Название 
Несмотря на то, что название поселения — «Подлесно-Новосельское» — по нормам русского языка должно писаться слитно, во всех официальных документах районного и областного уровня это название приводится через дефис.

Примечания 

Муниципальные образования Севского района
Сельские поселения Брянской области
Приграничные с Украиной районы Российской Федерации